Achar puede hacer referencia a:
 Achar, localidad de Uruguay.
 Achar, cráter del planeta Marte.
 Achar, término hindi, urdu y bengalí para ‘encurtido‘.